Legende:

Die Hallensaison der Damen begann am 11. November 2011 und endete am 22. Januar 2012. Zum ersten Mal in der Geschichte der Deutschen Hockey-Meisterschaften gewann ein Club, Rot-Weiss Köln, beide Hallentitel in einer Saison: den der Damen und den der Herren.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde der letzten Vier fand am 21. und 22. Januar 2012 zusammen mit den Herren im Berliner Horst-Korber-Sportzentrum statt. Das Spiel um Platz 3, das schon in den vergangenen Jahren bei gemeinsamen Endrunden der Damen und Herren nicht ausgetragen wurde, wurde im August 2011 aus der Spielordnung gestrichen.

Aufsteiger 
Als Meister der jeweiligen Regionalliga sind folgende Mannschaften in die Bundesliga aufgestiegen: TG Heimfeld (Nord), SC Charlottenburg (Ost), HG Nürnberg (Süd), Club Raffelberg (West).

Quellen 

 hockey.de → Bundesliga Halle 11/12

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2011
Hockey 2012